Sloat ist der Familienname folgender Personen:

 John Drake Sloat (1781–1867), US-amerikanischer Marine-Offizier und Militärgouverneur von Kalifornien
 Micah Sloat (* 1981), US-amerikanischer Schauspieler